Deliphrosoma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1909. Deliphrosoma ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Deliphrosoma